Der Hyundai Getz ist ein Kleinwagen des südkoreanischen Fahrzeugherstellers Hyundai. Er kam im September 2002 als drei- und fünftüriges Schrägheck mit drei Motorisierungen (zunächst nur Benzinmotoren) und ebenfalls drei Ausstattungsvarianten auf den deutschen Markt. Im Frühjahr 2003 kam ein von Kia bekannter 1,5-l-Dieselmotor hinzu.

Der Getz wurde im November 2005 einem Facelift unterzogen, bei dem die Optik in Form von neuen Leuchteinheiten vorne und hinten sowie einem leicht überarbeiteten Armaturenbrett modernisiert und die Motoren verbessert wurden.

im Spätsommer 2006 folgte der Getz Cross. Dieser ausschließlich als Fünftürer verfügbare Wagen unterscheidet sich vom normalen Modell durch geländetaugliches Aussehen, das durch eine leichte Vergrößerung der Bodenfreiheit und durch Kunststoffbeplankungen rundum erreicht wurde. Trotz dieser Optik verfügt auch der Cross wie alle Getz nur über Frontantrieb. Bis September 2006 wurden in Deutschland insgesamt rund 47.000 Einheiten neu zugelassen. Mit diesen Verkaufszahlen war der Getz lange Zeit der Bestseller im Modellprogramm der Hyundai Deutschland GmbH, bis ihn das Kompakt-SUV Hyundai Tucson ablöste.

In Südkorea und einigen wenigen Ländern wurde der Getz unter dem Namen Hyundai Click (현대 클릭) vertrieben. 2006 bis 2009 gab es auch ein venezolanisches Schwestermodell namens Dodge Brisa. In Japan war das Modell auch als Hyundai TB, was für Think Basic stand, bekannt.

Der Vertrieb des Getz in Europa wurde Anfang 2009 eingestellt. Auf anderen Märkten, darunter auch auf dem südkoreanischen Heimatmarkt, wurde das Modell weiterhin noch vertrieben.

Einordnung in der Modellhierarchie des Herstellers 
In der Modellpalette des Herstellers wurde der kleine Hyundai zur Markteinführung als Ersatz für den 25 Zentimeter kürzeren Microvan Atos lanciert und unter dem Hyundai Accent – einem Wagen der Kompaktklasse – positioniert.

Im Juli 2007 wurde dem Accent seinerseits der größere Hyundai i30 zur Seite gestellt. Angesichts der Abmessungen mancher Konkurrenten wie dem Opel Corsa oder dem Fiat Grande Punto (beide messen in der Länge rund vier Meter) muss der neue Hyundai Accent, der in der neuen Generation kürzer geworden ist und eine Länge von 4,04 Metern aufweist, den „großen“ und der Getz den kleineren Kleinwagen zugerechnet werden.

Nachdem der Atos (seit März 2008 durch den Hyundai i10 abgelöst) von 2002 bis 2004 nicht mehr erhältlich war, führte ihn Hyundai nach dieser zweijährigen Abwesenheit in einer leicht überarbeiteten Form wieder auf dem europäischen Markt ein, da es viele Interessenten gab, die nach einem noch kleineren Modell als dem Getz nachfragten.

Ende 2008 präsentierte Hyundai die Serienversion des Getz-Nachfolgers Hyundai i20.

Technik 
Hyundai nutzt beim Getz das Baukasten-Prinzip, indem viele technische Komponenten von mehreren Konzernbaureihen (also auch von Modellen der Schwestermarke Kia Motors) verwendet werden. So finden sich zum Beispiel alle Motoren entweder im Hyundai Atos/i10 (1,1-l-Benziner), im Hyundai Accent (1,4-l-Benziner und 1,5-l-Diesel) oder dem Hyundai i30 (1,6-l-Benziner) wieder.

Sicherheit 
Der Hyundai Getz war vom Marktstart weg serienmäßig in ganz Europa mit vier Airbags (zwei Frontairbags sowie zwei kombinierte Seiten-/Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer) und einem ABS ausgestattet.
Nach dem Facelift ist zudem gegen Aufpreis ein ESP erhältlich.

Im Euro-NCAP-Crashtest erhielt der Hyundai Getz im Insassenschutz 25 Punkte und damit vier von fünf möglichen Sternen. Damit liegt er gleichauf mit Konkurrenten wie dem Peugeot 206 oder dem Opel Corsa C. Ein ebenso beachtliches Ergebnis erzielte der Kleinwagen im Kinderschutz, der mit 37 Punkten und vier von fünf Sternen bewertet wurde.

Weit schlechter sieht es dagegen im Fußgängerschutz aus, der mit fünf Punkten und einem von vier Sternen deutlich Raum für Verbesserungen lässt.
Der Test wurde im Jahr 2004 durchgeführt. Da aber im Zuge des Facelifts im Herbst 2005 weder die Karosseriestruktur noch andere sicherheitsrelevante Teile verändert worden sind, kann dieses Ergebnis auch auf dieses Modell  übertragen werden.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2002 und 2011 sind in der Bundesrepublik Deutschland 83.087 Hyundai Getz neu zugelassen worden. Mit 14.681 Einheiten war 2008 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kleinwagen
Kombilimousine